Лусиано да Силва (; 16 марта 1980, Риу-Бранку, Бразилия) — бразильский футболист, бывший вратарь нидерландского клуба «Гронинген».

Карьера 
Лусиано да Силва является воспитанником знаменитой футбольной академии «Васко да Гама». В 2000 году Лусиано переезжает в Европу, что бы попробовать свои силы в чемпионате Бельгии. С первого сезона Лусиано зарабатывает место основного вратаря команды «Беерсхот». В 2005 году Лусиано Жосе Перейра да Силва становится обладателем Кубка Бельгии в составе футбольного клуба «Беерсхот», одержав победу над «Брюгге» в финале со счётом 2:1. Бразилец демонстрировал отличную игру в чемпионате Бельгии и в 2007 году его переманивают в элитный дивизион первенства Нидерландов. В футбольном клубе «Гронинген» Лусиано да Силва выступал на протяжении семи сезонов.

Директор команды «Гронинген» Хенк Велдмате, охарактеризовал Лусиано да Силву как отличного вратаря не смотря на невысокий рост, который имеет великолепную реакцию и прыгучесть. В 2014 году Лусиано вынужден завершить футбольную карьеру из-за серьёзной травмы колена.

Достижения 

 «Беерсхот»
  Обладатель Кубка Бельгии: 2005

Примечания

Ссылки 
 Luciano da Silva

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Беерсхот»